Ernesto de Baviera-Múnich (), (Múnich, 1373 - 2 de julio de 1438 en Múnich), desde 1397 duque de Baviera-Múnich.

Biografía
Ernesto era un hijo de Juan II y gobernó el ducado de Baviera-Múnich junto con su hermano Guillermo III. 

Aplastó los alzamientos de los ciudadanos de Múnich en 1396 y 1410 y obligó a su tío Esteban III para confinar su reino a Baviera-Ingolstadt en 1402. Después Ernesto aún combatió varias veces con éxito contra los duques de Baviera-Ingolstadt Esteban III y su hijo Luis VII el Barbudo como aliado de Enrique XVI de Baviera-Landshut. Era un miembro de la Sociedad del Periquito y de la Liga de Constanza.

Después de la extinción de los duques Wittelsbach de Baviera-Straubing, los condes de Holanda y Henao, Ernesto y su hermano Guillermo luchó con Enrique y Luis pero finalmente recibió la mitad de Baviera-Straubing incluyendo la ciudad de Straubing en 1429.

Como aliado de la Casa de Luxemburgo Ernesto respaldó a su cuñado depuesto Wenceslao contra el nuevo rey Roberto de la rama mayor de su propia dinastía Wittelsbach así como el hermano de Wenceslao, Segismundo en sus guerras contra los defensores de Jan Hus. Esto llevó a la devastación del norte de Baviera hasta 1434.

Cuando su hijo Alberto III se casó en secreto con la doncella Agnes Bernauer en 1432, Ernesto ordenó su asesinato. Fue acusada de brujería y arrojada al río Danubio y se ahogó. La guerra civil con su hijo finalmente acabó con una reconciliación. Está enterrado en la Catedral de Nuestra Señora de Múnich.

Familia e hijos
Se casó en Pfaffenhofen an der Ilm el 26 de enero de 1395 con Isabel Visconti, hija de Bernabò Visconti y Beatrice Regina della Scala tuvieron los siguientes hijos:
 Alberto III, duque de Baviera (23 de marzo de 1401, Múnich-29 de febrero de 1460, Múnich).
 Beatriz (h. 1403–12 de marzo de 1447, Neumarkt), se casó con:
 1424 en Ortenburg con el conde Germán III de Cilli;
 1428 en Riedenburg con el conde palatino Juan de Neumarkt.
 Isabel (h. 1406-5 de marzo de 1468, Heidelberg), se casó con:
 1430 en Maguncia con Adolfo, duque de Jülich-Berg;
 1440 en Worms con el conde Hesso de Leiningen.
 Amalia (1408-1432), una monja en el monasterio de Santa Clara de Múnich.

También tuvo al menos tres hijos ilegítimos.

Antepasados

Enlaces externos 
 Bayern-München after the Straubingen Inheritance
 "Ernst von Bayern-München". Índice de personas de Germania Sacra (en alemán). Academia de Ciencias de Gotinga.

Duques de Baviera del siglo XIV de la dinastía Wittelsbach
Duques de Baviera del siglo XV de la dinastía Wittelsbach
Nacidos en Múnich
Fallecidos en Múnich